Хоркера () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Альбасете, в составе автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Манчуэла. Занимает площадь 54 км². Население — 457 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Web INE (superficies y población de municipios)

Муниципалитеты Альбасете